het voormalig waterschap Noorder Reitdiepspolder
het bemalingsgebied Zuider Reitdiepspolder
het waterschap Reitdiep